Броят на градовете в Люксембург е 12, те имат самостоятелен статут на община.

 
Люксембург